Corinilla de rey puede referirse a:

 el nombre común de la planta Coronilla minima; o
 el nombre común de la planta Globularia alypum.